Verhoeven je příjmení více osobností:

 Anak Verhoeven (* 1996) – belgická sportovní lezkyně a mistryně Evropy
 Jeroen Verhoeven (* 1980) – nizozemský fotbalový brankář
 John Verhoeven (* 1953) – americký baseballista
 Jorg Verhoeven (* 1985) – francouzský sportovní lezec a vítěz světového poháru
 Michael Verhoeven (* 1938) – německý filmový režisér
 Nico Verhoeven (* 1961) – nizozemský cyklista
 Paul Verhoeven (1901) (1901–1975) – německý herec, filmový režisér, otec Michaela Verhoevena
 Paul Verhoeven (* 1938) – nizozemský filmový režisér a scenárista
 Yves Verhoeven (* 1961) – francouzský herec